The Unborn (1991). een Amerikaanse sciencefiction/horrorfilm uit 1991 onder regie van Rodman Flender.
 The Unborn (2003), een Thaise horrorfilm uit 2003 onder regie van Bhandit Thongdee.
 The Unborn (2009), een Amerikaanse horrorfilm uit 2009 onder regie van David S. Goyer.